Eisbrecher bezeichnet

 Eisbrecher, ein Typ von Schiff, das speziell dafür ausgerüstet ist, durch die zugefrorene See oder zugefrorene Flüsse fahren zu können

 Eisbrecher (Band), eine 2003 gegründete „Neuen Deutschen Härte“ Band
 Eisbrecher (Album), das letzte Studioalbum der Band Nena
 Eisbrecher (Getränk), ein alkoholhaltiges, heißes Mischgetränk aus Rotwein und Rum
 Eisbrecher (Wasserbau), Schutzvorrichtungen gegen Beschädigungen durch Eisgang im Wasserbau